Вербный — русская фамилия, и топоним.

 Вербный, Назар Богданович (род. 1997) — украинский футболист, опорный полузащитник.

Россия 
 Вербный — хутор в Старополтавском районе Волгоградской области.
 Вербный — посёлок в Пролетарском районе Ростовской области.

Другое 
 Вербный — железнодорожная платформа на Восточно-Сибирской железной дороге в Слюдянском районе Иркутской области.

См. также 
 Верба (значения)
 Вербное